BNO peut faire référence à :
 Boys Night Out, un groupe de post-hardcore canadien ;
 .

Bno peut faire référence à :
 Chaise Brno, communément appelé Bno.

Code